Fugger steht für:
 Fugger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fugger, schwäbisches Kaufmannsgeschlecht
 Fugger von der Lilie, Zweig der Fugger
 Fugger vom Reh, Zweig der Fugger
 Fugger-Babenhausen, Zweig der Fugger von der Lilie
 Fugger-Glött, Zweig der Fugger von der Lilie

Fugger ist der Name folgender Orte:
 Fugger (Kronburg), Ortsteil der Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern